Kabinett Stolpe bezeichnet folgende Landesregierungen des Landes Brandenburg unter Manfred Stolpe:
Kabinett Stolpe I: von 1990 bis 1994
Kabinett Stolpe II: von 1994 bis 1999
Kabinett Stolpe III: von 1999 bis 2002